Grasten kan syfta på följande platser:

Danmark 

 Gråsten, Sønderborgs kommun, ort, Sønderborgs kommun, 
 Grasten, Svendborg, halvö och by, Svendborgs kommun